Medusa eller meduza kan syfta på:

 Medusa – en gorgon i grekisk mytologi
 Meduza – rysk- och engelskspråkig nättidning grundad 2014 i Riga av Galina Timtjenko
 Medusa (album) – ett musikalbum av Annie Lennox
 Medusa Channel – en strömfåra i Storbritannien
 Eddie Meduza (1948–2002), svensk musiker
 Medusa (förlag) – ett svenskt serieförlag
 Isla Medusa – en ö i Chile
 Kvarteret Medusa – ett kvarter i Stockholm
 La Méduse – en fransk fregatt sjösatt 1810
 Medusa Lake – en sjö i Antarktis
 Meduza (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Medusa Peak – bergstopp, Antarktis, 
 Medusa (tidskrift) – en svensk populärvetenskaplig tidskrift
 Medusa (zoologi) – ett utvecklingsstadium hos nässeldjur
 149 Medusa – en asteroid

Se även 
 Medusagräs
 Medusahuvud
 Medusahuvuden
 Medusakaktus
 Medusamyces
 Medusas flotte
 Medusas hår (novell)
 Medusalöss
 Medusaspröding
 Villa Medusa